Сезон 2014/15 — 14-й сезон для «Севильи» в чемпионате Испании и 108-й год со дня основания футбольного клуба.

Итоги прошедшего сезона (2013/2014) 
По итогам сезона команда заняла 5-е место в Ла Лиге. Также команде удалось выиграть Лигу Европы 3 раз в истории клуба.

Трансферы 2014/15 

По состоянию на 5 сентября 2014 года

Пришли

Ушли 

* В аренду  
** Из аренды  
*** Свободный агент

Суперкубок УЕФА

Чемпионат Испании 2014/15 
Основная статья: Чемпионат Испании по футболу 2014/2015

Результаты матчей

Кубок Испании

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

Лига Европы УЕФА 2014/15

Групповой этап

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФК «Севилья»  
 ФК «Севилья» в сезоне 2014/15

2014/2015
Севилья